Penno ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Penno (* 1985), deutsche Basketballspielerin
 Enno Penno (1930–2016), estnischer Politiker
 Gino Penno (1920–1998), italienischer Tenor
 Rudolf Penno (1896–1951), estnischer Politiker
 Sebastian Penno (* 1990), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen